

Patronyme 

 Éric Debard (1962-), pilote automobile français ;
 Mireille Debard (1935-), journaliste, militante et autrice française.